Сагиров:
 Сагиров, Марат Рашидович (род. 1986) — российский футболист.
 Сагиров А. С. — хлебопромышленник конца XIX — начала XX веков. См. Особняк Сагирова. Хозяином особняка являлся Сагиров Никита Карпович (1834—1913) — крупный торговец.

Примечания